

Geografia 
 Francia
 Brueil-en-Vexin – comune nella regione dell'Île-de-France
 Chaumont-en-Vexin – comune nella regione dell'Alta Francia
 Contea del Vexin – antica suddivisione territoriale nel nord-ovest del paese
 Montagny-en-Vexin – comune nella regione dell'Alta Francia
 Vexin – regione geografica e storica del nord-ovest del paese
 Vexin-sur-Epte – comune di nuova costituzione nella regione della Normandia

Persone 
 Gautiero I del Vexin – conte del Vexin
 Gautiero II del Vexin – conte del Vexin
 Gualtiero III del Vexin – conte del Vexin e di Amiens e conte consorte del Maine